TV7 est le nom de plusieurs chaînes de télévision locales ou nationales dans le monde :
 TV7, une chaîne de télévision algérienne ;
 TV7, une chaîne de télévision publique tunisienne rebaptisée Télévision tunisienne 1 ;
 TV7 (chaîne de télévision), une chaîne de télévision bordelaise ;
 TV7 Colmar, une chaîne de télévision colmarienne ;
 TV7, une série télévisée néerlandaise diffusée en 2002.